Oldenklooster (Eemsdelta), een gehucht in Eemsdelta waar vroeger het klooster Feldwerd stond
de oude naam van Kloosterburen